Escuminac ist:
 Escuminac (New Brunswick), Dispersed Rural Community in Northumberland County, New Brunswick
 Escuminac (Québec), Ort in Québec
 Point Escuminac, ein Kap an der westlichen Einfahrt zur Northumberlandstraße, New Brunswick
 Pointe d’Escuminac, ein Kap unweit der Mündung des Rivière Escuminac in den St.-Lorenz-Strom in Québec

Siehe auch:
 Rivière Escuminac
 Escuminac River
 Mont Escuminac